Лонгида ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аойс. Занимает площадь 59,41 км². Население — 313 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Lónguida

Муниципалитеты Наварры